James Whelan (piloot) (1914-1985), Canadees luchtmachtpiloot en -officier tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 James Whelan (journalist) (1933-2012), Amerikaans journalist.
 James Whelan (wielrenner) (1996), Australisch wielrenner.
 Jim Whelan (1948-2017), Amerikaans politicus voor de Democratische Partij